Příjmení Klas nosí více významných osobností:

 Jan Klas – více osob
 Karel Klas (1902–1971) – český a československý politik
 Teofil Klas (* 1940) – slovenský básník a překladatel
 Eri Klas (1939–2016) – estonský dirigent
 Maximilian Klas (* 1990) – německý herec

Externí odkazy